Ле-Жарде́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Ліможа, 22 км на схід від Тюля.

Історія 

1-1-2022 Ле-Жарден і Монтеньяк-Сен-Іпполіт було об'єднано в новий муніципалітет Монтеньяк-сюр-Дустр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Жарден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Коррез